Награда — может означать:

 Награда — один из почётных знаков отличия за особые заслуги.

Фильмы 
 «Награда» — короткометражный художественный фильм.
 «Награда» («Чествование») — канадский фильм 1980 года режиссёра Боба Кларка.

См. также 

 
 Ордер
 Премия
 Приз
 Трофей